Хатті (народ) — стародавній народ, що говорив на хаттській мові та заснував країну Хатти в Малій Азії, згодом завойовану хетами. 
 Хатти — германське плем'я. 
 Хатти (Зоряні війни) — раса істот з фантастичному всесвіті «Зоряних воєн».